Финальный турнир XXV чемпионата Европы по волейболу среди женских команд проходил на волейбольных площадках Бельгии и Люксембурга с 20 по 30 сентября 2007 года. Победителем стала сборная команда Италии.

Отборочные игры 

Без отбора участниками финального турнира чемпионата Европы стали сборные:
 Бельгии как команда страны-организатора чемпионата,
 Польши, Италии, России, Азербайджана, Нидерландов и Турции, занявшие места с 1-го по 6-е на предыдущем чемпионате Европы.

Остальные участники первенства определились по результатам отборочного турнира, проходившего с 13 мая по 9 сентября 2006 года.

На первом этапе участвовали две команды. Сборная Израиля дважды выиграла у норвежек (3:1, 3:0) и продолжила борьбу за выход в финальную стадию чемпионата.

На втором этапе квалификации 24 команды были разбиты на 6 групп. Вопреки традиции, по которой команда страны-организатора финальной стадии автоматически становится её участником, в отборочном турнире пришлось играть сборной Люксембурга. По итогам двухкруговых соревнований в группах их победители стали финалистами ЕВРО-2007.

Команды, занявшие в группах вторые места, провели стыковые матчи за путёвки в Бельгию и Люксембург. Игры завершились со следующими результатами: Белоруссия — Словения — 3:0, 3:2, Словакия — Украина — 3:1, 3:2, Франция — Греция — 3:1, 3:0.

Финальный турнир 
16 команд, разделённые на 4 группы, на первом этапе сыграли в один круг. По 3 лучших команды из каждой группы вышли во второй раунд, где в 2-х подгруппах по круговой системе снова выявили сильнейших, но играли только с теми соперниками, с которыми до этого не встречались в рамках первого раунда.

По результатам второго раунда 4 сильнейших сборных (1-е и 2-е места в своих подгруппах) вышли в полуфиналы и разыграли медали чемпионата Европы. Состав полуфинальных пар был определён жеребьёвкой.

Первый раунд

Группа А (Шарлеруа)

Группа B (Хасселт)

Группа C (Шарлеруа)

Группа D (Хассельт)

Второй раунд

Группа E (Шарлеруа)

Группа F (Хассельт)

Раунд плей-офф (Люксембург)

Полуфиналы 
29 сентября

Матч за 3-е место 
30 сентября

Финал

Индивидуальные призы

Ссылки 
 Сайт Европейской конфедерации волейбола

2007 год в волейболе
Чемпионаты Европы по волейболу среди женщин
Чемпионаты Европы в Люксембурге
Чемпионаты Европы в Бельгии
Сентябрь 2007 года
Спорт в Бельгии в 2007 году
волейбол
Соревнования по волейболу в Бельгии
Волейбол в Люксембурге